Avant steht für:

 Avant (Audi), Verkaufsbezeichnung von Kombifahrzeugen der Marke Audi
 Avant (Renfe), spanische Zuggattung
 Avant Browser, ein Webbrowser

 Avant Records, ein in Japan 1992 von John Zorn gegründetes Label für Avantgarde-Musik

 avant-verlag, deutscher Comicverlag
 Avant Window Navigator, ein Dock für Linux

Personen:
 Avant (Sänger) (* 1978), US-amerikanischer R&B-Sänger
 Jazmyne Avant (* 1990), US-amerikanische Fußballspielerin

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Avant (Alabama), im Butler County
 Avant (Arkansas), im Garland County
 Avant (Oklahoma), im Osage County